

Titre de noblesse
Le titre Grave, de l'allemand Graf, correspond dans le monde germanique au comte de la noblesse française et au Earl dans le Monde anglo-saxon.

Patronyme 

 Alexander Graf (né en 1962) grand maître d’échecs allemand ;
 Andreas Graf (né en 1985), coureur cycliste autrichien ;
 Arturo Graf (1848-1913), écrivain, grammairien et critique littéraire italien ;
 Bernhard Graf (né en 1988), skieur alpin autrichien ;
 Carrie Graf (née en 1967), joueuse et entraîneuse de basket-ball australienne ;
 Charles-Henri Graf (1815-1869), bibliste allemand ;
 Christian Ernst Graf (1723-1804), compositeur germano-néerlandais ;
 Claudio Fernando Graf (né en 1976), footballeur argentin ;
 Conrad Graf facteur de piano viennois ;
 Daniel Graf (né en 1981), biathlète allemand ;
 
 Dominik Graf (né en 1952), réalisateur allemand ;
 Florian Graf (né en 1988), biathlète allemand ;
 Friedrich Wilhelm Graf (né en 1948), théologien allemand ;
 Hans Graf (né en 1949), chef d’orchestre autrichien ;
 Herbert Graf (1903-1973), metteur en scène austro-américain ;
 Hermann Graf (1912-1988), pilote de chasse allemand ;
 John Graf (né en 1968), rugbyman canadien ;
 Josef Graf (né en 1957), prélat et théologien catholique allemand ;
 Jürgen Graf (né en 1951), essayiste négationniste suisse ;
 Martine Brunschwig Graf (né en 1950), personnalité politique suisse, membre du parti libéral ;
 Mathias Graf (1782-1839), médecin, pasteur et historien alsacien ;
 Maya Graf (née en 1962), personnalité politique suisse, membre des Verts ;
 Mirosław Graf (1959-), sauteur à ski polonais ;
 Olga Graf (née en 1983), patineuse de vitesse russe ;
 Oskar Maria Graf (1894-1967), écrivain allemand ;
 Paul Graf (1866-1903), artiste peintre suédois ;
 Paul Henri Graf (1872-1947), sculpteur français ;
 Peter-Lukas Graf (né en 1929), flûtiste suisse ;
 Robert Graf (1923-1966), acteur allemand ;
 Rolf Graf (né en 1932), coureur cycliste suisse ;
 Sandra Graf (née en 1969), athlète handisport suisse ;
 Steffi Graf (née en 1969), joueuse de tennis allemande ;
 Sonja Graf (1908-1965), joueuse d'échecs allemande puis américaine ;
 Stephanie Graf (née en 1973), athlète autrichienne ;
 Ulrich Graf (1878-1950), nazi allemand ;
 Urs Graf (1485-1529), dessinateur et graveur suisse ;
 Walter Graf (1937-2021), bobeur suisse ;
 Willi Graf (1918-1943), résistant allemand.

Nom composé 
 Karlfried Graf Dürckheim (1896-1988), psychothérapeute allemand

Toponyme 
 Graf, une ville du comté de Dubuque, en Iowa, aux États-Unis.

Voir aussi 
 

Patronyme allemand
Homonymie de toponyme